Bracco är ett italienskt efternamn, som bland annat bärs av:

 Lorraine Bracco
 Giovanni Bracco
 Roberto Bracco
 Teresa Bracco

Se även 
 Bracco italiano

Italienska efternamn